Der Kanton Pacy-sur-Eure ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Les Andelys, im Département Eure und in der Region Normandie; sein Hauptort ist Pacy-sur-Eure.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Pacy-sur-Eure aus den 23 Gemeinden Aigleville, Boisset-les-Prévanches, Boncourt, Breuilpont, Bueil, Caillouet-Orgeville, Chaignes, Cierrey, Le Cormier, Croisy-sur-Eure, Fains, Gadencourt, Hardencourt-Cocherel, Hécourt, Ménilles, Merey, Neuilly, Pacy-sur-Eure, Le Plessis-Hébert, Saint-Aquilin-de-Pacy, Vaux-sur-Eure, Villegats und Villiers-en-Désœuvre. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 165,85 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 
2017:
 Fusion La Chapelle-Réanville, Saint-Just und Saint-Pierre-d’Autils → La Chapelle-Longueville
 Fusion Pacy-sur-Eure und Saint-Aquilin-de-Pacy → Pacy-sur-Eure

Pacysureure